Vogl är ett tyskt efternamn.

Personer med namnet
 Georg Vogl (1912–1993), tjeckoslovakisk-svensk optikkonstruktör
 Johann Michael Vogl (1768–1840), österrikisk sångare och tonsättare
 Johann Nepomuk Vogl (1802–1866), österrikisk poet
 Otto Vogl (född  1927), österrikisk-amerikansk polymer tekniker

Tyska efternamn
Jiddisch-efternamn